Hotte ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Hotte, kanadischer Filmausstatter

Hotte steht für:
 ein Behälter für das Lesegut bei der Weinlese, siehe Hottenträger